Al-Zarqali, astronome arabo-musulman nommé « Arzachel » en Europe.
 Arzachel, cratère lunaire
 Arzachel, groupe rock britannique